KkStB 97 танк-паротяг Ц.к. Австрійської Державної залізниці, що завдяки вдалій конструкції, експлуатаційним параметрам широко застосовувався на локальних залізницях.

Історія 
Основні локомотивобудівні фабрики Австро-угорщини — віденські ,  та Krauss. Лінц, ČKD з Праги виготовили 228 паротягів KkStB 97 для семи локальних залізниць(1878—1911). Їхній денний пробіг у середньому становив 200—280 км.
На теренах України паротяги KkStB 97 використовувались на Галицькій Трансверсальній залізниці, Буковинській локальній залізниці, інших локальних лініях.

Паротяги KkStB 97 на залізницях Галичини, Буковини

Технічні дані паротяга KkStB 94/BBÖ 97

Джерела 
 Autorenkollektiv: Katalog der historischen Eisenbahnfahrzeuge auf slowakischem Gebiet, Bratislava, 2001
 Griebl, Slezak, Sternhart: BBÖ Lokomotiv-Chronik 1923—1938, Verlag Slezak, 1985. ISBN 3-85416-026-7
 Heribert Schröpfer: Triebfahrzeuge österreichischer Eisenbahnen — Dampflokomotiven BBÖ und ÖBB, alba, Düsseldorf, 1989, ISBN 3-87094-110-3
 Johann Stocklausner: Dampfbetrieb in Alt-Österreich, Verlag Slezak, Wien, 1979, ISBN 3-900134-41-3
 Dieter Zoubek — Erhaltene Dampflokomotiven in und aus Österreich, Eigenverlag, 2004, ISBN 3-200-00174-7
 Johann Blieberger, Josef Pospichal: Enzyklopädie der kkStB-Triebfahrzeuge, Band 4: Die Reihen 83 bis 100, Schmalspur- und nicht mit Dampf betriebene Bauarten. bahnmedien.at, 2011, ISBN 978-3-9502648-8-3

Посилання

Примітки

Див. також 
 Паротяги Львівсько-Чернівецько-Ясської залізниці
 Паротяги Галицької Трансверсальної залізниці
 Паротяги Буковинської локальної залізниці

Паровози за абеткою
Паротяги Австро-Угорщини
Паротяги на теренах України
Залізничний транспорт Австро-Угорської імперії